Governo Fanfani può riferirsi a sei governi della Repubblica Italiana guidati da Amintore Fanfani:
Governo Fanfani I –  in carica dal 18 gennaio al 10 febbraio 1954;
Governo Fanfani II –  in carica dal 1º luglio 1958 al 15 febbraio 1959;
Governo Fanfani III –  in carica dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1962;
Governo Fanfani IV –  in carica dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963;
Governo Fanfani V –  in carica dal 1º dicembre 1982 al 4 agosto 1983;
Governo Fanfani VI –   in carica dal 17 al 28 luglio 1987.